La expresión Estados generales puede hacer referencia a:

 los Estados generales de Francia, una antigua institución del poder en Francia;
 los Estados generales de 1789, únicos convocados en el siglo XVIII;
 los Estados generales de los Países Bajos, poder legislativo bicameral de los Países Bajos.